Alec Jeffreys (1950-), généticien britannique.
 Anne Jeffreys (1923-2017), actrice et chanteuse américaine.
 Arthur Frederick Jeffreys (1848-1906), homme politique conservateur britannique.
 Garland Jeffreys (1944-), auteur-compositeur-interprète et musicien afro-américain.
 
 Harold Jeffreys (1891-1989), mathématicien et un statisticien, mais surtout un géophysicien et un astronome britannique.
 John Gwyn Jeffreys (1809-1885), conchyliologiste britannique.

Toponymie 
 Jeffreys Bay, ville d'Afrique du Sud située dans la province du Cap-Oriental

Patronyme anglais